Hiebert peut faire référence à : 
 Erwin Hiebert (1919-2012), physicien et historien des sciences canado-américain.
 James Hiebert (1982-), joueur professionnel canadien de hockey.
 Kenneth Hiebert (1930-), graphiste et enseignant américain.
 Russ Hiebert (1969-), homme politique canadien.